Die Daltons bezeichnet:

 Die Daltons aus den Lucky-Luke-Comics, siehe Die Daltons (Comicfiguren)
 Die echten Bankräuber-Gebrüder, siehe Dalton-Brüder
 Die Daltons (2010), französische Zeichentrickserie